Casa Museo Freud puede hacer referencia a:
 la Casa Museo Freud en Viena, Austria;
 la Casa Museo Freud en Londres, Reino Unido;
 la Casa Museo Freud en Příbor, República Checa.